Дивізія А 1960—1961 — 43-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Прогресул (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1961—1962 як переможець Кубку Румунії 1959—1960.
2. Після закінчення сезону клуб КЦА (Бухарест) змінив назву на Стяуа.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1960–1961
Румунія
Румунія
1960 у румунському спорті
1961 у румунському спорті